Масс-старт у мужчин проходил 25 февраля 2006 года. Медали в масс-старте были разыграны на Олимпийских играх впервые.

Перед последней стрельбой лидировал Уле-Эйнар Бьёрндален, но два промаха позволили норвежцу занять только третье место.

Михаэль Грайс выиграл своё третье золото на Играх 2006 года.

32-летний поляк Томаш Сикора завоевал свою единственную в карьере олимпийскую награду.

39-летний россиянин Сергей Чепиков и Финский биатлонист Пааво Пуурунен единственные, кто не допустили ни одного промаха, но так и не смогли занять призовые места.

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт Международного Союза Биатлонистов

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006